Thomas Christie (1834-1902), homme politique québécois.
 Thomas Christie (1855-1934), homme politique québécois, fils de Thomas Christie.